Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club RSC Anderlecht hebben getraind van 1908 tot heden. 

 
 

RSC Anderlecht (mannen)
Trainers
Trainers